Galanti (gitara)
 Jicchak Galanti
 Paul Galanti